Stoutsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Stoutsville (Missouri)
Stoutsville (Ohio)